Stronach ist der Familienname folgender Personen:
 Belinda Stronach (* 1966), kanadische Geschäftsfrau und Politikerin
 David Stronach (1931–2020), britischer Archäologe
 Frank Stronach (* 1932), österreichisch-kanadischer Industrieller und Multimilliardär 
 Tami Stronach (* 1972), US-amerikanisch-iranische Tänzerin und ehemalige Filmschauspielerin

Stronach ist der Name folgender Orte:
 Stronach (Gemeinde Iselsberg-Stronach), Fraktion von Iselsberg-Stronach, Bezirk Lienz, Tirol
 Stronach (Michigan), Vereinigte Staaten
 Stronach (Pennsylvania), Vereinigte Staaten

Stronach steht auch für:
 Team Stronach, 2012 gegründete österreichische Partei